Кубок японской лиги 2013 , также известный как 2013 Yamazaki Nabisco Cup (по названию основного спонсора соревнования), — 38-й розыгрыш Кубка японской лиги с момента его основания и 21-й в формате кубка Джей-лиги.

Групповая стадия

Группа A

Турнирная таблица

Результаты

Группа B

Турнирная таблица

Результаты

Плей-офф

1/4 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Бомбардиры

Примечания 

2013
Япония
Спорт в Японии в 2013 году